Artefacto (arqueologia) — em arqueologia, é objeto ou parte de objeto feito pelo homem, que fornece indicações sobre a época a que pertenceu

 Artefacto cultural — objecto fabricado pelo homem que dá informações sobre a cultura do seu criador e usuários
Artefato (desenvolvimento de software) — em ciência da computação, produto de uma ou mais atividades dentro do contexto do desenvolvimento de software ou sistema
 Artefacto (edições) — editora portuguesa

Desambiguações de história
Desambiguações de ciências